Pittenbach steht für:

Orte:
 Pittenbach, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Pittenbach (Brandenberger Ache), linker Zufluss der Brandenberger Ache bei Pinegg, Gemeinde Brandenberg, Bezirk Kufstein, Tirol
 Pittenbach (Prüm), linker Zufluss der Prüm in Pittenbach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Pittenbach (Seeache), rechter Zufluss der Seeache (als Walchen zur Isar) nahe Kaiserwacht, Gemeinde Achenkirch, Bezirk Schwaz, Tirol